Piovano (o Pievano) Arlotto (1396-1484), al secolo Arlotto Mainardi, singolare figura di sacerdote burlone nella Firenze del Quattrocento
Il Piovano Arlotto, mensile fiorentino pubblicato negli anni 1858-1860
Il piovano Arlotto, commedia di Giulio Bucciolini (1910)